Altendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Altendorff (1940–2016), deutscher Fußballspieler
 Hugo Altendorff (1843–1933), deutscher Kirchenbaumeister

Siehe auch: Altendorf